John-Jay-Studie oder John-Jay-Report steht für zwei Studien des John Jay College:

 erste Studie, siehe Sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten #John-Jay-Studie (2004)
 zweite Studie, siehe Sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten #John-Jay-Studie zu Ursachen und Hintergründen (2011)